Фукада () — японская фамилия. Известные носители:

 Nana Fukada (род. 1996).
 Кёко Фукада (род. 1982) — японская актриса, модель, певица и сэйю.
 Фукада, Ай — японская сейю.
 Фукада, Дзёудзи (род. 1943).
 Фукада, Кадзухико (род. 1962) — японский диктор.
 Фукада, Кинносукэ (1917—1986) — японский кинорежиссёр, кинопродюсер и кинооператор.
 Фукада, Кодзи (род. 1980) — японский кинорежиссёр.
 Фукада, Кюя (Ошибка: неправильное время—Ошибка: неправильное время) — японский альпинист и писатель.
 Фукада, Михо (род. 1980) — японская порноактриса.
 Фукада, Моэ (род. 1978) — японская экономическая обозревательница.
 Фукада, Рина (род. 1989) — японская порноактриса.
 Фукада, Рёко (род. 1981) — японская порноактриса.
 Фукада, Такуми (род. 1966) — японский писатель.
 Фукада, Такуси (род. 1965).
 Фукада, Такэо (1891—1970) — японский политик.
 Фукада, Такэси (род. 1963) — японский романист.
 Фукада, Тёкудзёу (1861—1947) — японский художник.
 Фукада, Хадзимэ (1934—2020) — японско-немецкий писатель.
 Фукада, Хадзимэ (1932—2012) — японский политик.
 Фукада, Хироси (род. 1952) — японский дипломат.
 Фукада, Юусукэ (1931—2014) — японский романист.
 Фукада, Ясукадзу (1878—1928) — японский философ.
 Эйми Фукада (род. 1998) — Японская порноактриса.